marszałek nadworny koronny
 marszałek nadworny litewski